

Geografia 

 Bilychi, villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Ivanychi
 Bilychi, villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Ljuboml'